Проект KnowARC («НоуАРК»; , Grid-enabled Know-how Sharing Technology Based on ARC Services and Open Standards) - Гридифицированная технология совместного использования научной и технической информации, основанная на сервисах ARC и открытых стандартах - представляет собой исследовательский проект (НИОКР), финансируемый Шестой Рамочной Программой Европейской комиссии в 2006-2009гг. Проект включает в себя 10 партнёров из семи европейских стран, и занимается разработкой программного обеспечения в области технологий Грид.

Задача проекта KnowARC - улучшить и расширить существующую технологию Грид, применяемую в программном продукте Advanced Resource Connector (ARC). Кроме того, целью проекта является широкое распространение информации об этом продукте следующего поколения и расширение областей его применения. Результатом проекта станет превращение ARC в программное обеспечение, соответствующее принятым стандартам и поэтому совместимое с другими аналогичными продуктами. Это станет основой для создания сервисов для совместного использования научной и технической информации не только учёными, но и предпринимателями и общественностью. Разработанное программное обеспечение будет представлять собой целостное решение, принадлежащее к следующему поколению продуктов для Грид-компьютинга, удовлетворяющее промышленным требованиям, готовое к установке на разнообразных вычислительных системах и к включению в дистрибутивы популярных операционных систем.

См. также 
Грид
NorduGrid
Advanced Resource Connector (ARC)
EGEE

Внешние ссылки 
KnowARC
NorduGrid official website for the Advanced Resource Connector middleware
Information Society Technologies

Информационные технологии
Распределённые вычисления